Musyoki ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Musyoki (* 1951), kenianischer Sprinter
 Gladys Musyoki (* 1994), kenianische Sprinterin
 Michael Musyoki (* 1956), kenianischer Langstreckenläufer
 Patrick Makau Musyoki (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 William Musyoki (* 1966), kenianischer Langstreckenläufer